SML se poate referi la:

 Liră sanmarineză, moneda statului San Marino, codul ISO 4217
 Standard ML, limbaj de programare
 Stella Maris, Bahamas, codul IATA al acestui aeroport
 Serviciul de Medicină Legală